lisica, ime za 27 vrsta pasa srednje veličine, koji imaju tijelo pokriveno te karakterističan gusti rep ili tzv. "četku". 
 Lisica (zviježđe), zviježđe
 Lisica (rijeka), rijeka u Rusiji, pritoka Keta